Brooks kan som auktorsförkortning betyda:

 Allan Cyril Brooks
 Brian W. Brooks
 Robert W. Brooks
 Scott E.Brooks
 Steve Brooks (Stephen John, entomolog)
 William Edwin Brooks
 Winthrop Sprague Brooks
 Cecil Joslin Brooks

Robotskapade auktorsförkortningar